Yang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Zhongjian Yang
 Chi-Kun Yang
 Chun-Qing Yang
 Chung-Tu Yang
 Chang You Yang
 Ding Yang
 Dao-de Yang
 Da-Rong Yang
 Da-tong Yang
 Gu-ang Yang
 Jeng-Tze Yang
 Ji-Kun Yang
 Jian Yang
 Jian-Quan Yang
 Jun Yang
 Junxing Yang
 Lin Yang
 Lin-Lin Yang
 Maofa Yang
 Sung Hyun Yang
 Si Lin Yang
 Shi Xiong Yang
 Si Yuan Yang
 Tingbao Yang
 Yung Chang Yang
 Xing-Ke Yang
 Yuxia Yang
 Youtang Yang
 Yang Zhongjian
 Zizhong Yang